Spiegel Geschichte steht für:

 Spiegel Geschichte (Zeitschrift)
 Spiegel Geschichte (Fernsehsender)